Трегубов, Юрий:
 Трегубов, Юрий Андреевич (1913—2000) — русский писатель, член Народно-трудового союза.
 Трегубов, Юрий Валентинович (род. 1973) — украинский политический деятель.